Аеродром Лесковац може да се односи на било који од ових аеродрома који опслужују Лесковац, град у Србији:
 Аеродром Мира
 Аеродром Бојник

Види још 
 Споменик Аеродром Лесковац